Saint Antoine désigne plusieurs saints chrétiens dont les plus célèbres sont saint Antoine le Grand d'Égypte, le fondateur du monachisme chrétien, et saint Antoine de Padoue, docteur de l'Église :
 Antoniy Petchersky (982-1073), fondateur de la laure des Grottes de la Rus' de Kiev,
 Antoine d'Athènes († c.1777), néo-martyr grec égorgé à Constantinople,
 Antoine le Grand (), dit « Antoine l'Ermite », ermite en Égypte ; fêté le 17 janvier,
 Antoine d’Agen ou de Lialores, ermite martyrisé par les Ariens
 Antoine Bajewski († 1941), religieux franciscain, bienheureux martyr, mort au camp d'Auschwitz,
 Antoine Chevrier († 1879), bienheureux, vicaire dans une paroisse pauvre de Lyon, fondateur de l'Institut du Prado ; fêté le 2 octobre
 Antoine Daniel, martyr du 
 Antoine Daveluy (†1866), martyr en Corée avec 103 autres compagnons,
 Antoine Deynan († 1597), crucifié à Nagasaki,
 Antoine Grassi, (1592-1671), bienheureux,
 Antoine de Padoue, Antoine de Bulhoes, Antoine de Lisbonne (1195-1231), saint, prédicateur franciscain, docteur de l'Église, fêté le 13 juin,
 Antoine-Marie Gianelli (1789-1846), fondateur de communauté missionnaire et évêque de Bobbio en Émilie,
 Antoine de Siya (Antoni Sijski ) (1479-1556), moine orthodoxe russe ;
 Antoine-Marie Zaccaria (1502-1539), né à Crémone en Lombardie, ecclésiastique italien, fonda la congrégation des Barnabites, fêté le 5 juillet.
 Antoine de Rome, , originaire de Rome et fondateur du monastère Antoniev de Novgorod et de la cathédrale de la Nativité à Novgorod en 1117.

Voir aussi 

Antoine
Antoine
Antoine